Балар () — конечная станция линии 8 Парижского метрополитена, расположенная в XV округе Парижа. Названа по одноимённым улице () и площади, названной по фамилии французского химика Антуана Жерома Балара, одного из первооткрывателей брома.

История 
 Станция открылась 27 июля 1937 года в конце пускового участка Ламотт-Пике — Гренель — Балар, заменившего собой участок Ламотт-Пике — Гренель — Порт д’Отёй, перешедший в состав линии 10 в результате реорганизации линий метро на левом берегу Парижа.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (116 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Конструкция станции и путевое развитие 
Станция состоит из трёх путей и двух платформ, размещённых в односводчатом зале, построенном по типовому для Парижа 1920—1930-х годов проекту конечных станций метро. К северу от станции располагается противошёрстный съезд, а к югу — четырёхпутный тупик, предназначенный для отстоя и оборота поездов.

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XV округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1937 году